Yanjin Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yanjin Xian (härad i Kina, Henan), 
 Yanjin Xian (härad i Kina, Yunnan), 

Robotskapade Kinaförgreningar